Halowe rekordy Afryki w lekkoatletyce – najlepsze wyniki w historii uzyskane przez zawodników z Afryki w zawodach halowych.

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Rekordy lekkoatletyczne
Sport w Afryce